Hawkins-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Hawkins-Gletscher (Alaska)
 Hawkins-Gletscher (Antarktika)